14-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 14-й меридиан восточной долготы
 14-й меридиан западной долготы

См. также 
 14-я параллель